USS Avenger ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos.

 El  fue un vapor de ruedas transferido al Ejército estadounidense en 1863, y dado de baja y vendido en 1865. 

 El  fue alquilado y dado de alta en la US Navy en mayo de 1918, y dado de baja en diciembre de 1918.

 El  es un dragaminas, da nombre a la clase Avenger, botado en 1985 y actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos